Gornea steht für:

 Gornea (Caraș-Severin), Ort im Kreis Caraș-Severin, Rumänien
 Gheorghe Gornea (1944–2005), rumänischer Fußballspieler